Az 1980-as magyar gyeplabdabajnokság az ötvenedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-5. és a 6-10. helyezettek egymás közt még két kört.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1980

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag